Ratcliffe est un patronyme porté notamment par :

 Barry J. Ratcliffe (1962-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Jim Ratcliffe (1952-), ingénieur en chimie milliardaire britannique ;
 John Ratcliffe (1549-1609) capitaine du Discovery ;
 John Ratcliffe (1965-), homme politique américain ;
 J. A. Ratcliffe (1902-1987), physicien britannique ;
 Julia Ratcliffe (1993 -), athlète néo-zélandaise, spécialiste du lancer du marteau ;
 Kevin Ratcliffe (1960-), footballeur gallois ;
 Paul Ratcliffe (1973-), kayakiste britannique ;
 Peter J. Ratcliffe (1954-),  universitaire britannique, prix Nobel de physiologie ou médecine 2019 ;
 Richard Ratcliffe (?-1485), proche conseiller du roi Richard III d'Angleterre.

Voir aussi 
 Ratcliff